Болотниковский сельсовет — административно-территориальная единица и/или муниципальное образование в России:

 Болотниковский сельсовет — Мордовия, Лямбирский район.
 Болотниковский сельсовет — Пензенская область, Лунинский район.